Сезон 1939/40 должен был стать для «Манчестер Юнайтед» 44-м сезоном в Футбольной лиге и вторым сезоном после возвращения в высший дивизион. Однако в сентябре 1939 года все официальные футбольные турниры в Англии были прекращены в связи с началом войны. Команды Футбольной лиги успели сыграть только 3 тура, но все результаты матчей были отменены и не включаются в официальную статистику клубов и футболистов.

Многие игроки «Манчестер Юнайтед» были призваны на службу и приняли участие в войне, однако часть игроков осталась в клубе. Для оставшихся в своих клубах игроков Футбольная лига организовала специальный турнир — Военную лигу (War League). Изначально Военная лига состояла из 10 региональных дивизионов («Манчестер Юнайтед» попал в западный дивизион) в соответствии с поставлением правительства Великобритании об установлении 50-мильного лимита на передвижения по стране. Также из-за опасения немецких бомбардировок вводился лимит на максимальное количество зрителей на стадионах (8000 человек), однако впоследствии этот лимит был снят. Вместо Кубка Англии был организован Военный кубок Футбольной лиги (War League Cup).

Первый дивизион Футбольной лиги 

3 сентября 1939 года все официальные футбольные турниры в Великобритании были прекращены.

Военная лига. Западный дивизион

Кубок военной лиги

Примечания

Ссылки 
 
 

1939/1940
Манчестер Юнайтед